

Старі Карамали — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Старі Карамали — присілок, Муслюмовський район, Татарстан

Див. також 
 Карамали
 Нові Карамали